

Astronomia
 6260 Kelsey – asteroide della fascia principale

Geografia
Antartide
 Monte Kelsey – monte della catena di Shackleton
Canada
 Kelsey – villaggio della contea di Camrose (Alberta)
Stati Uniti d'America
 Kelsey – città della Contea di El Dorado (California)
 Kelsey – città della Contea di Upshur (Texas)
 Monte Kelsey – monte della contea di Coos (New Hampshire)

Musica
 Kelsey – singolo dei Metro Station del 2007

Onomastica
 Kelsey – nome proprio di persona inglese

Persone
 Howie Kelsey – cestista canadese
 Jack Kelsey – calciatore gallese
 Seth Kelsey – schermidore statunitense

Pagine correlate
Monte Kelsey